Don't Look Back ("non guardare/te indietro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Dont Look Back (sic) – documentario del regista D. A. Pennebaker del 1967 sulla tournée di Bob Dylan nel Regno Unito del 1965
Non guardare indietro (Don't Look Back) – film del 1996 diretto da Geoff Murphy

Musica 
Don't Look Back – singolo di John Lee Hooker del 1964
Don't Look Back – singolo dei The Temptations del 1965
Don't Look Back – album di Nat Adderley del 1967
Don't Look Back – album dei Boston del 1978
Don't Look Back – singolo dei Boston del 1978, tratto dall'album omonimo
Don't Look Back – album di Natalie Cole del 1980
Don't Look Back – singolo dei Virgin Prunes del 1986
Don't Look Back – raccolta di John Lee Hooker del 1997
Don't Look Back – album di Celeste Buckingham del 2012
Don't Look Back – serie di concerti promossi nel contesto del festival All Tomorrow's Parties